Hemprich:

Friedrich Wilhelm Hemprich

 i castoridi (Castoridae Hemprich, 1820)
 il gabbiano di Hemprich (Ichthyaetus hemprichii)
Larus hemprichii
 l'orecchione di Hemprich (Otonycteris hemprichii)
Scorpio hemprichii
Tockus hemprichii